Johannsen kan som auktorsförkortning betyda:

 Oskar Augustus Johannsen
 Elzbieta Ella Johannsen

Robotskapade auktorsförkortningar